Сосновское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Сосновка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1886 человек, в том числе 901 мужчина и 985 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Сосновка
 Арансахой
 Белогорск

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области